Le Lycée Anna-de-Noailles, Évian-les-Bains
 Le Lycée français Anna-de-Noailles, Bucarest, Roumanie